Amebelodon est un genre éteint de la famille des gomphotheriidae, appartenant à l'ordre des proboscidiens. Proche des mastodontes par sa denture (molaires garnies de mamelons et de tubercules), il vécut principalement sur ce qui correspond à l'actuel continent américain, durant le Miocène, soit sept à neuf millions d'années avant nos jours.

Caractéristiques anatomiques 
Cet animal avait en commun avec les éléphants actuels des membres en colonne particulièrement puissants, terminés par cinq doigts, ainsi qu'un museau prolongé par une trompe. Ses défenses supérieures étaient relativement courtes. Amebelodon possédait en outre des défenses inférieures assez particulières : logées dans le rostre de la mandibule, elle formaient une sorte de double « pelle », sans doute destinée à déterrer les plantes et les racines dont il se nourrissait. Il s'agit d'une caractéristique propre aux Platybelodons.

Liens externes 

 

Proboscidien préhistorique
Mammifère du Miocène
Genre de mammifères placentaires préhistoriques (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1927